Pacyna – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim, w gminie Pacyna
 Pacyna – część wsi Kozłów w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Jastrzębia
 Pacyna – gmina z siedzibą w Pacynie
 Pacyna –  gromada w Pacynie